Бру́на:

 Бруна, Антонио (1895—1976) — итальянский футболист.
 Бруна, Дик (1927—2017) — нидерландский художник и иллюстратор.
 Бруна, Синди (род. 1994) — французская топ-модель.
 Бруна, Франтишек (1944—2017) — чехословацкий гандболист.
 Бруна Сурфистинья — псевдоним Ракел Пашеку, бразильской проститутки.
 Бруна Сурфистинья — бразильский фильм-драма, вышедший в прокат в 2011 году.
 (290) Бруна — астероид.